Miejscowości w USA:
 Minnehaha – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Minnehaha (ang. Minnehaha Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Minnehaha (ang. Minnehaha County) – w stanie Dakota Południowa